Alexis Wafflard ou Vafflard, 1787-1824, auteur dramatique.
 Pierre-Auguste Vafflard, 1777-1840, peintre d'histoire.

Homonymie de patronyme